Hanspeter Bellingrodt (né en 1943), tireur sportif colombien
Helmut Bellingrodt (né en 1949), tireur sportif colombien, frère de ce dernier
Horst Bellingrodt (né en 1958), tireur sportif colombien, frère de ces derniers